Э́нтони Расселл «То́ни» Хейл (, род. 30 сентября 1970, Уэст-Пойнт) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Бастера Блута в сериале «Замедленное развитие» и Гэри Уолша в сериале «Вице-президент». Двукратный обладатель премии «Эмми».

Ранняя жизнь и образование 
Хейл родился в Уэст-Пойнте, штат Нью-Йорк. Его мать Рита Гарнетт работала штатным помощником государственного представителя Кэти Эш, а его отец Майк Хейл преподавал ядерную и атомную физику и состоял в армии. Хейл вырос в Таллахасси, штат Флорида, где он посещал Молодёжный театр и участвовал в многочисленных театральных и музыкальных постановках. В 1988 году он окончил среднюю школу Леон. В 1992 году он окончил Сэмфордский университет в Бирмингеме, штат Алабама, где состоял в братстве Sigma Chi. Хейл окончил аспирантуру Регентского университета в Виргинии в 1995 году со степенью по современным средствам связи и искусству. После окончания университета он обосновался в Нью-Йорке, где прожил почти десять лет. Он изучал актёрское мастерство в нью-йоркской театральной компании Барроу Груп.

Личная жизнь 
Хейл женился на гримёре Мартел Томпсон, выигрывавшей «Эмми», 24 мая 2003 года. У них есть дочь Лу.

Избранная фильмография

Телевидение

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактёры США
Выпускники Регентского университета